Waldl ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Waldl (1852–1934), österreichischer Politiker (CSP)
 Wolfgang Waldl (* 1989), österreichischer Fußballspieler